Ла Фортунита има више значења:

 Ла Фортунита (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортунита (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику